

Astronomia
405 Thia, asteroide della fascia principale

Zoologia 
Thia , genere monospecifico di granchi: la specie è Thia scutellata ()